Albert Samama-Chikli, premier cinéaste tunisien ;
 Aude Samama, auteure de bande dessinée et illustratrice française ;
 Nessim Samama, personnalité juive tunisienne ;
 Valérie Samama, écrivaine française ;
 Haydée Tamzali-Samama, fille d'Albert Samama-Chikli ;

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade